Schmidli ist der Familienname folgender Personen:

 Jürg Schmidli (* 1956), Schweizer Gefäß- bzw. Herzchirurg und Hochschullehrer 
 Melanie Schmidli (* 1982), Schweizer Schauspielerin und Theaterschaffende
 Werner Schmidli (1939–2005), Schweizer Schriftsteller